Saros 131 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 1 augustus 1125 t/m 2 september 2369. Deze serie duurt 1244 jaar en 32 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 12 t/m 81.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus